

Geografische locatie
België
 Villers (Limbourg), een gehucht in Bilstain, een deelgemeente van de stad Limburg in de Belgische provincie Luik
 Villers (Stavelot), een gehucht in Stavelot in de Belgische provincie Luik
 Villers-le-Bouillet, een gemeente in de provincie Luik
 Villers-la-Ville (België), een gemeente in de provincie Waals-Brabant

deelgemeenten:

Frankrijk
 Villers (Loire)
 Villers (Vosges)
ook:

gemeenten met de naam Villiers
gemeenten met de naam Villar 
gemeenten met de naam Villard (en Villards)

Personen
 Joost de Soete, heer van Villers of Villiers
 Jan van Montigny, heer van Vill(i)ers
(16e eeuw): het is vooralsnog niet mogelijk deze namen te verbinden aan een concrete plaats met de naam Villers of Villiers

Varia
 Villers (bier), een Belgisch bier